

Geografia 
 Ada (Minnesota)
 Ada (Ohio)
 Ada (Oklahoma)
 Villa Ada — segundo maior parque em Roma

História, religião e mitologia 
 Ada (filha de Hecatomno) — irmã de Mausolo e sátrapa da Cária
 Ada (Bíblia) — personagem bíblica

Informática 
 Ada (linguagem de programação)
 Ada (vírus de computador)

Outros
 Ada (orquídea) — género de orquídeas
 Associação Desportiva Araraquara
 Agência de Desenvolvimento da Amazônia ou Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia  — antiga autarquia do governo federal do Brasil
 Amigos dos Amigos — facção criminosa do Rio de Janeiro
 Adenosina deaminase
 Aerolínea de Antioquia — companhia aérea colombiana
 523 Ada — asteroide

Ver também 
 Adar

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de mitologia
Desambiguações de religião